Пла́мя — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в северной части района, в обезлесенной местности на руч. Козий (Талик).

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Хмерского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Гостыца.

Менее, чем через век, источник 1581-82 гг. сообщает о пустоши, что была деревней Гостица Хмерского погоста.

В 1706, 1745 годах значится как усадище Гостища Хмерского погоста Шелонской пятины.

До прихода советской власти — имение.

В 1931 году около деревни Гостицы организовали совхоз «Пламя» 1-го Свиноводтреста.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии. Во время оккупации, в 1943-м, весь совхоз сожгли фашисты.

После оккупации, в 1944-ом, совхоз «Пламя» Псковского Свиноводтреста восстановили. А сразу после войны деревню Гостицы переименовали в деревню Пламя — по названию совхоза.

С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

Население

Инфраструктура 
 экономика
В 1931-41, 1944-52 годах в деревне центральная усадьба совхоза «Пламя». В 1952—1992 — отделение Пламя, до 1970 гг. — совхоза «Авангард», после совхоза «Пламя». Действовали свинотоварная и молочнотоварная фермы; с 1990-х — руированы.
 культура
Клуб отделения «Пламя» совхоза «Авангард» (1960), Пламенский сельский клуб (1967,
1972).

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге регионального значения 58К-366 «Цапелька — Плюсса».
Остановка общественного транспорта «Пламя».

Примечания

Литература 
Пла́мя (Гости́цы) // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 336.
Населённые пункты Струго-Красненского района